Cockerill ist der Familienname folgender Personen:

 Glenn Cockerill (* 1959), englischer Fußballspieler
 Harry Cockerill (1894–1960), englischer Fußballspieler
 James Cockerill (1787–1837), britischer Industrieller
 John Cockerill (1790–1840), britischer Industrieller
 John Cockerill (Fußballspieler) (* 1961), englischer Fußballspieler und -trainer
 Joseph R. Cockerill (1818–1875), US-amerikanischer Politiker
 Philipp Heinrich Cockerill (1821–1903), deutscher Unternehmer und Mäzen sowie Rittergutsbesitzer und Bergwerksbesitzer
 Richard Cockerill (* 1970), englischer Rugby-Union-Spieler
 Ron Cockerill (1935–2010), englischer Fußballspieler

Cockerill steht für:

 Cockerill-Sambre, einen belgischen Maschinenbau- und Stahl-Konzern
 Cockerill Maintenance & Ingénierie, ein belgisches Maschinen- und Anlagenbauunternehmen, siehe CMI Groupe

Siehe auch:

 Cockerell